

Patronyme 

 Jacques Nels, écrivain français
 Louis Nels, commissaire impérial allemand

Prénom 

 Nels Anderson
 Nels Cline
 Nels Nelsen
 Nels Stewart

Divers 
 Tremplin Nels Nelsen

Voir aussi